Název Aberdeen má více významů:

Sídla 
 Aberdeen – město na východě Skotska
 Aberdeen (Mississippi) – město v americkém státě Mississippi
 Aberdeen (Washington) – město v americkém státě Washington
 Aberdeen (Jižní Dakota) – město v americkém státě Jižní Dakota
 Aberdeen (Arkansas) – město v okrese Monroe County ve státě Arkansas (USA)
 Aberdeen (Maryland) – město v americkém státě Maryland
 Aberdeen (Idaho) – město v okrese Bingham County ve státě Idaho (USA)
 Aberdeen (Ohio County, Indiana) – sídlo v okrese Ohio County ve státě Indiana (USA)
 Aberdeen (Porter County) – sídlo v okrese Porter County ve státě Indiana (USA)
 Aberdeen (Kentucky) – sídlo v okrese Butler County ve státě Kentucky (USA)
 Aberdeen (Kalifornie) – sídlo v okrese Inyo County ve státě Kalifornie (USA)
 Aberdeen (Saskatchewan) – město v kanadské provincii Saskatchewan
 Aberdeen (Cape Breton) – sídlo v okrese Inverness County na ostrově Cape Breton, provincie Nova Scotia, Kanada
 Aberdeen (Jamajka) – sídlo na Jamajce
 Aberdeen (Nový Jižní Wales) – město ve státě Nový Jižní Wales, Austrálie
 Aberdeen (Jižní Austrálie) – původní jméno města Burra v austrálském státě Jižní Austrálie
 Aberdeen (Tasmánie) – sídlo na severu ostrova Tasmánie
 Aberdeen (Východní Kapsko) – město v provincii Východní Kapsko v Jihoafrické republice
 Aberdeen (Sierra Leone) – město na pobřeží poblíž hlavního města Sierra Leone Freetownu
 Aberdeen (Hongkong) – město a přístav na ostrově Hong Kong v Hongkongu

Ostrov 
 Aberdeen (Ap Lei Chau) – hongkongský ostrov

Záliv 
 Aberdeen (Nunavut) – (anglicky Aberdeen Bay) – záliv mezi Baffinovým ostrovem a ostrovem Hector, kanadské teritorium Nunavut

Jezero 
 Aberdeen (Kivalliq) – jezero v regionu Kivalliq teritoria Nunavut, Kanada

Vodopády 
 Aberdeen (vodopády) – (anglicky Aberdeen Falls) – 98 m vysoké vodopády v centrální části Srí Lanky

Externí odkazy